André Fraga é um violonista de música popular brasileira.

Discografia 
Travalíngua

Violonistas do estado do Rio de Janeiro
Nascidos em 1975
Músicos de música popular brasileira‎